Cartoons, termine inglese corrispondente all'italiano fumetti, e per estensione ai cartoni animati, può essere anche riferito a:
 Cartoons – gruppo musicale danese 
 Cartoons – primo album discografico di Francesco Baccini